Mužská dvouhra Brisbane International 2019 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2019. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Nick Kyrgios, kterého ve druhém kole vyřadil Francouz Jérémy Chardy.

Vítězem se stal druhý nasazený Japonec Kei Nišikori, jenž ve finále zdolal ruskou turnajovou čtyřku Daniila Medveděva po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a první od února 2016. Devátý muž žebříčku Nišikori tak prolomil sérii devíti finálových porážek v řadě a poslední takovou prohru oplatil právě Medveděvovi z říjnového Japan Open Tennis Championships 2018 v Tokiu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2019